Ваи:
 Ваи — народ в Западной Африке.
 Ваи — язык этого народа, относящийся к семье манде, распространённый в основном в Либерии.
 Ваи — оригинальное слоговое письмо для этого языка.
 Ваи — лирическая форма поэзии на языке синдхи.
 Ваи — национальный парк на Крите, знаменитый своим пальмовым пляжем
 Ваи, Теофиль (1844—1921) — бельгийский военный деятель и колониальный администратор, барон.
 См. также
 ВАИ